Gers (departement), departement in het zuidwesten van Frankrijk
Gers (rivier), Zuid-Franse rivier
Gers (Schwalm), Duitse rivier, een zijrivier van de Schwalm
Gers Pardoel (1981), Nederlands rapper
Janick Gers (1957), Brits rockmusicus
Rangers Football Club, bijgenaamd The Gers
Gers, Rotterdams dialect voor gaaf, in, geweldig
Gras (term), grasachtige begroeiing (verouderd)

GERS 
Government Expenditure and Revenue Scotland, een jaarlijks rapport van de Schotse overheid, vooral over fiscaal beleid
Global Expense Reporting Solutions, IBM-software voor declaraties en kosten

Zie ook 
Ger (doorverwijspagina)
Gerst
Gerst (zanger), Nederlands zanger (Rob Janssen)